"Плямистий олень" — поширена описова назва кількох різних видів і родів родини оленевих (Cervidae):

 рід Аксис (Axis)
 рід Лань (Dama)
 вид Олень японський (Cervus nippon)

Література 
 Плямистий олень (cervus nippon hortulorum swinhoe, 1864) в Україні та за її межами / М. Н. Євтушевський; Держ. ком. ліс. госп-ва України НАН України. - К. : ЕКО-інформ, 2009. - 192 c. 
 
оленеві
зооніми